«Чёрные ангелы» может означать:

Музыка 
  — музыкальная работа-композиция (1970) Джорджа Крама.
  — альбом (1990) квартета «Кронос», названный в честь работы Крама.
  — чилийская рок-группа (1968 — )
  — американская рок-группа (2004 — )

Прочее 
 Чёрные ангелы — болгарский фильм 1970 года.

См. также 
 Чёрный ангел
  — команда по американскому футболу из Брюсселя.